Meienreis ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Meienreis (1865–1926), deutscher Komponist und Übersetzer
 Sabine Meienreis (* 1938), Filmregisseurin und Puppenspielerin 
 Walther Meienreis (1877–1943), deutscher Fechter